ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1927—1928 — 34-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1927–1928
Фірст Вієнна